Ajeti ist der Familienname folgender Personen:

 Adonis Ajeti (* 1997), Schweizer Fußballspieler
 Albian Ajeti (* 1997), Schweizer Fußballspieler
 Arlind Ajeti (* 1993), Schweizer-albanischer Fußballspieler